Milanow ist der Familienname folgender Personen:

 Borislaw Milanow (* 1983), bulgarischer Komponist und Musikproduzent
 Dimitar Milanow (1928–1995), bulgarischer Fußballspieler
 Georgi Milanow (Eishockeyspieler) († 2014), bulgarischer Eishockeyspieler und -trainer
 Georgi Milanow (* 1992), bulgarischer Fußballspieler
 Ilija Milanow (* 1992), bulgarischer Fußballspieler
 Martin Milanow (* 1978), bulgarischer Eishockeyspieler
 Schiwko Milanow (* 1984), bulgarischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Milanov